L'unica suddivisione amministrativa della Giamaica è la Parrocchia. Ognuna delle 14 parrocchie è formata da diversi centri abitati che hanno la seguente definizione in base al numero degli abitanti:

Città (city, pl. cities): insediamento con più di 75.000 abitanti al censimento del 2001
Cittadina (town, pl. towns): insediamento con una popolazione compresa tra 750 e 75.000 abitanti
Villaggio (village, pl. villages): insediamento con una popolazione inferiore ai 750 abitanti
Località (hamlet, pl. hamlets): gruppo di case sparse
Quartiere (neighbourhood, pl. neighbourhoods): suddivisioni della capitale Kingston

Città

Villaggi 
 Accompong (Saint Elizabeth)
 Aeolus Valley (Saint Thomas)
 Airy Castle (Saint Thomas)
 Barking Lodge (Saint Thomas)
 Bog (Westmoreland)
 Big Woods (Westmoreland)
 Boscobel (Saint Mary)
 Bull Bay (Saint Andrew)
 Carmel (Westmoreland)
 Cattawood Springs (Portland)
 Clarendon Park (Clarendon)
 Cotterwood (Saint Elizabeth)
 Duckenfield (Saint Thomas)
 Four Paths
 Franklin Town
 Haddersfield (Saint Mary)
 Hagley Gap (Saint Thomas)
 Hodges (Saint Elizabeth)
 Hopewell Hall (Saint Thomas)
 Hopewell (Clarendon)
 Hopewell (Manchester)
 Hopewell (Saint Andrew)
 Hopewell (Saint Ann)
 Meadsfiedl (Manchester)
 Hopewell (Saint Elizabeth)
 Hopewell (Westmoreland)
 Hopeton (Westmoreland)
 Long Wood (Saint Elizabeth)
 Mavis Bank (Saint Andrew)
 Middle Quarters (Saint Elizabeth)
 Mount Rosser
 Nanny Town (Portland)
 New Holland (Saint Elizabeth)
 New Market (Saint Elizabeth)
 New Roads (Saint Elizabeth)
 Newcastle
 Nine Mile (Saint Ann)
 Old Pera
 Paynes Town (Saint Elizabeth)
 Port Esquivel
 Port Morant (Saint Thomas)
 Roxborough (Manchester)
 San San (Portland)
 Sheckles Pen
 Stonehenge
 Vineyard Town
 Walderston
 White Hall (Saint Elizabeth)
 Wood Hall (Saint Catherine)

Quartieri di Kingston 
 Denham Town
 Half Way Tree
 Harbour View
 Liguanea
 Mona
 New Kingston
 Norbrook
 Trenchtown

Note

Altri progetti 

Suddivisioni della Giamaica